Zimmer puede referirse a:

Personas 
Emma Zimmer (1888–1948), jefa de prisioneros en el campo de concentración de Ravensbrück.
Hans Zimmer (n. 1957), compositor de bandas sonoras cinematográficas alemán.
Heinrich Zimmer (1890–1943), indólogo e historiador del arte surasiático alemán.
Joana Zimmer (n. 1979), cantante alemana. 
John Todd Zimmer (1889-1957) , ornitólogo estadounidense.
Marion Zimmer Bradley (1930-1999), escritora estadounidense de novelas de fantasía y ciencia ficción.
Walter Zimmer (n. 1945), médico y político uruguayo.

Otros 
Distrito electoral de Zimmer, distrito electoral del estado estadounidense de Nebraska.
Zimmer, fabricante de automóviles de lujo de Estados Unidos.
Zimmer 483, álbum musical del grupo Tokio Hotel.